Berndt ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Bernd.

Namensträger

A 
 Albert Ferdinand Heinrich Berndt (1820–1879), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Alfred-Ingemar Berndt (1905–1945), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Ambrosius Berndt (um 1500–1542), deutscher Philologe und Theologe
 Anita Heiden-Berndt (1929–2005), deutsche Schriftstellerin

B 
 Bernhard Berndt († 1527),  Görlitzer Kaufmann und Ratsherr
 Bruce Berndt (* 1939), US-amerikanischer Mathematiker

C 
 Carl Berndt (1878–1950), deutscher Maler 
 Catherine Helen Berndt (1918–1994), australische Ethnologin und Museumsgründerin
 Christian Berndt (Geograph) (* 1967), deutscher Wirtschaftsgeograph
 Christian Berndt (* 1969), deutscher Geophysiker
 Christina Berndt (* 1969), deutsche Biochemikerin und Wissenschaftsjournalistin
 Cisco Berndt (Günter Berndt; 1942–2014), deutscher Musiker
 Conrad Berndt (1871–nach 1939), deutscher Jurist und Politiker (DDP)
 Constanze Berndt (* 1972), deutsche Schauspielerin und Erziehungswissenschaftlerin
 Cyrill Berndt (* 1965), deutscher Schauspieler und Komiker

D 
 Denis Berndt (* 1991), deutscher Rapper, siehe 3Plusss
 Dieter Berndt (1938–2013), deutscher Verpackungstechniker
 Doug Berndt (1949–1995), US-amerikanischer Eiskunstläufer

E 
 Emil Berndt (1874–1954), deutscher Jurist und Politiker (DNVP), MdR
 Erhardt Berndt (1900–nach 1954), deutscher Agrarwissenschaftler
 Erna Berndt (1892–1977), deutsche Klavierpädagogin
 Ewald Berndt (1902–1958), deutscher Politiker (SPD)

F 
 Frauke Berndt (* 1964), deutsche Germanistin und Literaturwissenschaftlerin
 Fred Berndt (1944–2020), deutscher Filmregisseur und Bühnenbildner

 Fritz Berndt (1897–1991), deutscher Jurist und Richter

G 
 Gabriele L. Berndt (* 1954), deutsche Künstlerin
 Georg Berndt (1880–1972), deutscher Physiker und Messtechniker
 Guido M. Berndt (* 1974), deutscher Historiker
 Günter Berndt (* 1932), deutscher evangelischer Theologe
 Gustav Berndt (1799–1864), deutscher Fechtmeister

H 

 Heide Berndt (1938–2003), deutsche Soziologin und Sozialmedizinerin
 Heidi Berndt, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

 Hermann Schulze-Berndt (1958–2020), deutscher Autor
 Hilde Berndt (* 1923), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin

I 
 Inge Berndt (* 1933), deutsche Sportwissenschaftlerin und Sportfunktionärin

J 
 Jaqueline Berndt (* 1963), deutsche Japanologin und Kunstwissenschaftlerin
 Jens-Peter Berndt (* 1963), deutscher Schwimmer
 Jerry Berndt (* 1943), US-amerikanischer Fotograf

 John Berndt (* 1967), US-amerikanischer Künstler
 Jon Christoph Berndt (* 1969), deutscher Unternehmer
 Jürgen Berndt (1933–1993), deutscher Japanologe, Übersetzer und Herausgeber japanischer Literatur
 Jürn Jakob Schultze-Berndt (* 1966), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin

K 

 Katrin Schultze-Berndt (* 1969), deutsche Politikerin (CDU), MdA Berlin
 Kim Berndt (* 1990), deutsche Handballspielerin

L 
 Luise Berndt (* 1983), deutsche Schauspielerin

M 
 Marga Berndt (1911–2008), deutsche Tänzerin
 Michael Berndt (* 1973), deutscher Leichtathlet
 Moritz Berndt (1932–1884), deutscher Lehrer und Autor

N 
 Nicole Berndt-Caccivio (* 1963), Schweizer Tänzerin und Choreographin

O 
 Ondřej Berndt (* 1988), tschechischer Skirennläufer
 Otto Berndt (1857–1940), deutscher Maschinenbau-Ingenieur und Hochschullehrer
 Otto Josef von Berndt (1865–1957), österreichischer Feldmarschallleutnant

P 

 Peter Berndt (* 1937), deutscher Maler
 Petra Berndt (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Petra Lange-Berndt, deutsche Kunsthistorikerin

R 
 Rainer Berndt (* 1951), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Ralph Berndt (1947–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Robert Berndt (1811–1888), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Glogau

 Ronald Murray Berndt (1916–1990), australischer Anthropologe
 Rosl Berndt (1903–1996), österreichische Sängerin und Kabarettistin
 Roswitha Berndt (* 1936), deutsche Historikerin

S 
 Stephan Berndt (* 1961), deutscher Autor 
 Siegfried Berndt (1880–1946), deutscher Grafiker und Maler
 Sigrid Berndt, deutsche Handballspielerin

T 
 Theodor Berndt (1838–1916), deutscher Lehrer und Politiker
 Thilo Berndt (* 1998), deutscher Sänger und Schauspieler
 Timo Berndt (* 1967), deutscher Drehbuchautor

U 
 Uwe Berndt (* 1966), deutscher Radrennfahrer

W 
 Walter Berndt (1899–1979), US-amerikanischer Comiczeichner
 Wayne Berndt (* 1954), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Naha in Japan

 Wolfgang Berndt (* 1930), deutscher Fußballspieler

Weblinks 
 Berndt bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname